

Geografia 
 Repubblica Ceca
Seč – città del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice 
Seč – comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice 
Seč – comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň

Slovacchia
Seč – comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín

Sigle 
 Securities and Exchange Commission – ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori
 Sistema europeo dei conti nazionali e regionali – schema di contabilità nazionale
 Southeastern Conference – lega del campionato sportivo universitario statunitense NCAA

Astrofisica 
 Scale Expanding Cosmos (noto anche come Expanding Spacetime Theory, EST) – modello cosmologia non standard sviluppato dalla svedese-americano fisico Johan Masreliez

Automobilismo 
 Mercedes-Benz SEC – automobile della Mercedes-Benz

Chimica 
 SEC – selenocisteina

Codici 
 SEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Serre Chevalier (Francia)
 sec – codice ISO 639-3 della lingua sechelt

Matematica 
 Sec – secante, funzione trigonometrica

Altro 
 SEC – Samsung Electronics Corporation
 Sec – tipologia di champagne
 sec – abbreviazione comunemente usata per secondo (il simbolo corretto è s)
 Sec – abbreviazione di secolo
 Sec – nome del capo del Culto di Skaro "Dalek Sec" presente nel telefilm fantascientifico Doctor Who.

Altri progetti